Kałków peut désigner en Pologne :

 Kałków, village de la voïvodie de Mazovie
 Kałków, village de la voïvodie d'Opole
 Kałków, village de la voïvodie de Sainte-Croix